Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Hungarian Grand Prix) van 2021 vond plaats van 12 tot en met 18 juli 2021 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Alison Van Uytvanck was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Joelija Poetintseva uit Kazachstan, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Oekraïense Anhelina Kalinina in twee sets. Poetintseva wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Boedapest op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Jekaterina Aleksandrova en Vera Zvonarjova hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Anna Kalinskaja en Jana Sizikova, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Mihaela Buzărnescu en Fanny Stollár won het toer­nooi. In de op zaterdag 17 juli gespeelde finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Aliona Bolsova en Tamara Korpatsch in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Roemeense Buzărnescu had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Hongaarse Stollár twee.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2021
Boedapest